Красноселье — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Сидоровского муниципального образования (с 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила в Лежское муниципальное образование), с точки зрения административно-территориального деления — в Лежский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 32,5 км, до центра муниципального образования Сидорово по прямой — 22 км. Ближайшие населённые пункты — Спасское, Павловское, Майский.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР деревня Бездушниково переименована в Красноселье.

Население

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района